Chica Maravilla es un término que puede referirse a:

 Marvel Girl I (Chica Maravillosa I), alias de Jean Grey, personaje de ficción de Marvel Comics.

 Marvel Girl II (Valeria Richards), personaje de ficción de Marvel Comics.

 Marvel Girl III (Chica Maravillosa II), alias de Rachel Summers, personaje de ficción de Marvel Comics.